Kadidia Ouologuem, femme politique malienne
Maïmouna Ouologuem, femme politique malienne
Yambo Ouologuem, écrivain malien